Amo kan syfta på:

Personer
 Anton Wilhelm Amo (1703–1759), ghanansk filosof.

Idrott

 Amo Handboll, svensk handbollsklubb från Alstermo, Kronobergs län.

Geografi

Ghana 

 Volta (vattendrag i Ghana),

Kina 

 A-mo Ho, vattendrag,

Mexiko 

 Amo, Mexiko, Chiapas, Teopisca,

USA 

 Amo, Indiana, ort, Hendricks County,

Se även
Ahmo

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar